Воронино — деревня в Обушковском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 1 площадь, 17 улиц, 1 проезд, 1 бульвар, 3 аллеи, зарегистрировано 3 садовых товарищества.

Находится примерно в 28 км на юго-восток от Истры, на левом берегу реки Беляны (приток реки Истры), высота над уровнем моря 162 м. Ближайшие деревни — Писково, Славково, Покровское, Захарово и Красный Посёлок — все на расстоянии 1—2 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Воронино на картах
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра